Ламенне́ () — французская фамилия. Известные носители:

  (1780—1860) — французский священник, основатель монашеских орденов.
 Ламенне, Фелисите Робер де (1782—1854) — французский аббат и писатель.